Ignatius van Antiochië († 110), bisschop van Antiochië in Syrië
 Ignatius van Loyola (1491–1556), een Spaans geestelijke die behoorde tot de jezuïeten

 St. Ignatius (Guyana), een inheems dorp in Guyana
 Sint Ignatiusgymnasium, een gymnasium in Amsterdam
 St. Ignatius (Montana), een plaats in Montana, Verenigde Staten